Van - um tipo de automóvel utilizado no transporte de carga ou grupo de pessoas

Localidades

Les Vans

Outros
Vans - uma marca calçados e vestuário dos Estados Unidos

Desambiguação